Anthology (DVD de Bruce Dickinson)

Álbuns 
 ANThology - o segundo álbum de estúdio da banda Alien Ant Farm
 Anthology (álbum de Bryan Adams)
 Anthology (álbum de Carly Simon)
 Anthology (álbum de Dio)
 Anthology, Vol. 2
 Anthology (álbum de Manowar)
 Anthology (álbum de Michael Jackson)
 Anthology (álbum de Obituary)
 Anthology (álbum de Oingo Boingo)
 Anthology (álbum de The Band)
Ou ainda:
 O nome de três antologia dos Beatles
 Anthology 1
 Anthology 2
 Anthology 3

Ver também 
 Best Of
 Greatest Hits

Desambiguação